Рожище - железнодорожная станция на линии Ковель — Киверцы. Львовской железной дороги.

История 
В 1873 году в ходе строительства линии Здолбунов - Ковель в местечке Рожище Луцкого уезда Волынской губернии Российской империи была построена железнодорожная станция.

В ходе боевых действий Великой Отечественной войны и немецкой оккупации (с 26 июня 1941 до 1 февраля 1944 года) станция пострадала, но в дальнейшем была восстановлена. 

В 2001 году станция была электрифицирована.

Примечания

Литература 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В 2-х кн. — М. : Транспорт, 1981.

Станции Львовской железной дороги
Рожище
Железнодорожные станции и платформы Волынской области